Tantardini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Tantardini (1829–1879), italienischer Bildhauer
 Carlo Antonio Tantardini (1677–1748), italienischer Bildhauer